Schokalski ist der Familienname von:
 Juli Michailowitsch Schokalski (1856–1940), russischer bzw. sowjetischer Ozeanograph und Kartograph

Sonstiges:
 Schokalskibucht, Bucht der Alexander-I.-Insel, Antarktis